Кубок Либертадорес 1989 — 30-й розыгрыш Кубка Либертадорес по футболу, проводимый под эгидой КОНМЕБОЛ. Победителем впервые стал колумбийский клуб — «Атлетико Насьональ».

Первый раунд

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Плей-офф

Группа 5

Второй раунд

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финал

Чемпион

Примечания

Ссылки 
 Кубок Либертадорес 1989 на сайте RSSSF

Футбол в Южной Америке в 1989 году
1989